Прудный — название населённых пунктов в России:

 Прудный — посёлок в Курагинском районе Красноярского края.
 Прудный — посёлок в Рязанском районе Рязанской области.
 Прудный — посёлок в Углегорском районе Сахалинской области.
 Прудный — посёлок в Кизильском районе Челябинской области.
 Прудный — посёлок в Сосновском районе Челябинской области.

См. также 
 Прудный переулок